Franse overzeese gebieden (régions d'outre-mer)
 Ander woord voor de Kruisvaardersstaten